Plan Rouge peut faire référence :

 Plan Rouge un plan d'urgence en France pour traiter un grand nombre de blessés lors d'un accident
 , plan allemand décrivant la seconde phase de l'attaque contre la France en 1940 suivant le plan jaune
 , un plan de guerre des États-Unis établi dans les années 1920, en cas de guerre contre l'Empire britannique